Мрійник — той, хто любить мріяти.

 Мрійник (пісня Девіда Кессіді)
 
 
 Мрійник (портрет)